Starkey ist der Familienname folgender Personen:
 Carlene Starkey (* um 1940), US-amerikanische Badmintonspielerin
 David Starkey (* 1945), britischer Historiker
 David J. Starkey (* 1954), britischer Historiker
 Dean Starkey (* 1967), US-amerikanischer Stabhochspringer
 Dewey Starkey (1898–1974), US-amerikanischer Regieassistent
 Drew Starkey (* 1993), US-amerikanischer Schauspieler
 Frank Starkey (1892–1968), US-amerikanischer Politiker
 George Starkey (1628–1665), englischer Alchemist
 James Leslie Starkey (1895–1938), britischer Archäologe
 Phyllis Starkey (* 1947), britische Politikerin
 Richard Starkey (* 1940), britischer Musiker, bekannt unter seinem Pseudonym Ringo Starr
 Steve Starkey, US-amerikanischer Filmproduzent
 Thomas Starkey (1490–1538), englischer Humanist und politischer Denker
 Zak Starkey (* 1965), britischer Musiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Starkey (Idaho)
 Starkey (New York)
 Starkey (Oregon)
 Starkey (Virginia)
 Starkey Corner (Maryland)

Siehe auch:
 Starkey (Film), ein Kinofilm von David Caffrey (1998)
 Starkey (Hörgeräte), ein Hersteller von Hörgeräten